Puccini peut désigner :

Patronymes 
Puccini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Alessandro Puccini (né en 1968), escrimeur italien pratiquant le fleuret ;
 Antonio Puccini (1747-1832), compositeur italien, fils de Giacomo Puccini (1712-1781) ;
  (née en 1941), actrice et réalisatrice de télévision italienne ;
 Domenico Puccini (1772-1815), compositeur italien, fils d'Antonio Puccini ;
 Giacomo Puccini (1712-1781) compositeur italien ;
 Giacomo Puccini (1858-1924), compositeur italien, fils de Michele Puccini ;
 Gianni Puccini (1914-1968), scénariste et réalisateur italien ;
 Mario Puccini (1887-1957), écrivain italien ;
 Mario Puccini (1869-1920), peintre italien ;
 Michele Puccini (1813-1864), compositeur italien, fils de Domenico Puccini ;
  (1749–1811), galeriste et marchand d'art italien, directeur de l'Académie des Beaux-arts de Florence ;
 Vittoria Puccini (née en 1981), actrice italienne ;

Cinéma et télévision 
Les œuvres suivantes traitent toutes de la vie du compositeur italien Giacomo Puccini (1858-1924) :
 Puccini, film de 1953 ;
 , téléfilm de téléfilm ;
 , minisérie télévisée de 2009 ;

Autres 
 , à Torre del Lago, dédié au compositeur italien Giacomo Puccini (1858-1924) ;
 , une place de la ville de Florence, en Toscane :
 Teatro Puccini, une salle de spectacle de Florence, inaugurée le  ;
 Villa Puccini, une maison ayant appartenu à Giacomo Puccini (1858-1924), située à Torre del Lago, une frazione de Viareggio dans la province de Lucques, sur les bords du Lac de Massaciuccoli ;
Puccini, cratère à la surface de Mercure ;
(4579) Puccini, astéroïde de la ceinture principale.

Homonymie de patronyme italien
Patronyme italien